

Населені пункти та їхні частини
 Сосновиця — гміна в Парчівському повіті Люблінського воєводства
 Сосновиця — село в гміні Сосновиця Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Сосновиця — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Сосновиця — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Сосновиця — частина села Захелме в гміні Подґужин Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки